segle d'or valencià, període d'eclosió de la literatura en llengua catalana, que es produeix al segle XV
 segle d'or espanyol, període de gran vitalitat literària i artística a Espanya que se sol identificar amb el segle XVII